Motocyklowe Grand Prix Kataru 2018 – pierwsza eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, którą rozegrano 18 marca 2018 roku na torze Losail International Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy 

Motocyklowe Grand Prix Kataru
Motocyklowe mistrzostwa świata
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2018
2018 w Katarze
2018 w sportach motorowych